José Fernando de Abascal y Sousa
 Silvia Abascal